Erla může označovat: 
 Erla, říčka v severozápadní Litvě, levý přítok Bartuvy
 Erla (zámek), zámek v Rakousku
 St. Pantaleon-Erla, obec v Rakousku, resp. její místní část Erla
 Erla (obec), obec ve Španělsku